Чудовиште из Мурманска () је наводно криптид из околине Мурманска у Русији.

Опис криптида 
Описује се као Тероподски диносаур из породице Орнитомимида, са ногама дугим 2 метра и са тамним перјем преко леђа.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 Прво виђење се десило у љето 1995. године. двојица мушкараца, која су се возила у аутомобилу локалном цестом изван Мурманска, су наводно видјели испред аутомобила необично биће како претрчава цесту и нестаје у густишу поред. Изгледало је као комбинација ноја и рептила.

Види још 
 Живи диносаури

Спољашње везе 
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Murmansk_Monster

Криптозоологија